Birger Larsson kan syfta på:

* Birger Larsson (1905-1973), svensk gitarrist
 Birger Larsson (född 1919), svensk konfektionsingenjör
 Birger Larsson (1915-2010), svensk arkitekt